Топоніми
 Родос — острів в Егейському морі.
 Родос — грецьке місто, столиця острова Родос.

Спорт
 Родос — футбольний клуб міста Родос.

Крилаті фрази
 Тут Родос, тут стрибай — крилатий вислів, що означає надмірну хвальковитість людини.